Okręty US Navy o nazwie USS  "Concord":
 Pierwszy  był slupem wojennym. Zwodowany w 1828, wszedł na mieliznę w pobliżu Mozambiku.
 Drugi  był kanonierką patrolową. W służbie w latach 1890-1909.
 Trzeci  był holownikiem. W służbie w latach 1917-34.
 Czwarty  był krążownikiem lekkim. W służbie w latach 1923-45.
 Piąty  był okrętem zaopatrzeniowym. Wszedł do służby w 1968, ostatecznie wycofany w 2009.

Concord